Wentiomyces är ett släkte av lavar. Wentiomyces ingår i familjen Pseudoperisporiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wentiomyces